Michael Rabin ist der Name folgender Personen:

* Michael Rabin (Musiker) (1936–1972), US-amerikanischer Violinist
 Michael O. Rabin (* 1931), israelischer Informatiker und Kryptologe